Вале́рий Жидко́в:
 Жидков, Валерий Викторович (род. 1975) — российский и украинский сценарист, телеведущий.
 Жидков, Валерий Степанович (род. 1939) — советский и российский шахматист.